Ортаколь ( — Среднее озеро) — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Ортаколь — село в районе Шал Акына Северо-Казахстанской области.

Озёра 
 Ортаколь (Артоколь) — озеро в Аккайынском районе Костанайской области.
 Ортаколь — озеро в Узункольском районе Костанайской области.
 Ортаколь — озеро в районе Шал Акына Северо-Казахстанской области.
 Ортаколь — озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области.